Picard kan som auktorsförkortning betyda:

 François Picard
 Casimir Picard

Robotskapade auktorsförkortningar